Rony Brauman